La tromba marina o trompeta marina. Un instrumento musical de cuerda de forma triangular o trapezoidal usado en la Europa medieval y durante el Renacimiento, fue popular en el s. XV sobreviviendo hasta el s. XVIII.
 La tromba marina. Un fenómeno meteorológico, también conocido como manga de agua, consistente en un intenso vórtice o torbellino que ocurre sobre un cuerpo de agua, usualmente conectado a una nube cumuliforme.